Österby – miejscowość w Estonii
 Østerby